Arola Editors editorial amb seu a Tarragona fundada l'any 1998 
 Biografies:
 Antoni Arola (Tarragona, 1960), dissenyador industrial i interiorista català 
 Francesc d'Assís Arola i Domènech (Manresa, 1842 - Lleida, 1901), farmacèutic català
 Josep Arola i Sala (Manresa, 1875 - 1933), metge, periodista i activista cultural català 
 Sergi Arola (1968, Barcelona), cuiner català